

Attore
Zorgon numero 2 in Zathura - Un'avventura spaziale
Goon numero 2 in Underdog - Storia di un vero supereroe

Collegamenti esterni